Michał Terlecki (1881-), podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, urzędnik
 Michał Terlecki (1892-), podpułkownik artylerii Wojska Polskiego